Канети може да се отнася за:
 Елиас Канети (1905 – 1994), австрийски писател
 Жак Канети (1909 – 1997), френски музикален продуцент
 Жорж Канети (1911 – 1971), френски лекар